Алекса́ндр И́вченко:
 Ивченко, Александр Владимирович (род. 1952) — советский и российский футбольный тренер.
 Ивченко, Александр Георгиевич (1903—1968) — советский инженер-конструктор, создатель авиационных двигателей, Герой Социалистического Труда.